Велко Вълканов Иванов е български юрист и политик.

Биография 
Роден на 16 ноември 1927 г. в Елхово. Завършва „Право“ в Софийския университет. Става кандидат на юридическите науки (Лайпциг, ГДР) и доктор на юридическите науки. Старши научен сътрудник.  Работил е в Института за държавата и правото на Българската академия на науките.

Избран е за депутат в VII велико народно събрание (1990-1991), 36-о (1991-1994), 37-о (1994-1997) и 38-о (1997-2001) народно събрание.

На президентските избори през януари 1992 г. е кандидат за президент с подгласник Румен Воденичаров. Кандидатурата им е издигната от инициативен комитет. С подкрепата от Българската социалистическа партия двойката заема 2-ро място в класирането: печели на първия тур 30,44%, а на втория тур – 47,15% от гласовете.

Почетен председател е на Българския антифашистки съюз (правоприемник на Съюза на борците против фашизма) и на Международната федерация на борците от съпротивата - Асоциация на антифашистите (FIR). Бивш председател е на международната фондация „Георги Димитров“.

Умира в София на 26 ноември 2016 г.

Източници 

 „Кой кой е в България“, Книгоизд. къща „Труд“, С., 1998, стр. 127

Външни препратки 
 Биография на Велко Вълканов на сайта на Българския антифашистки съюз

 

Български юристи
Български политици след 1989
Кандидати за президент на България
Възпитаници на Софийския университет
Учени от БАН
Родени в Елхово
Починали в София